Христиани́н:
 Христианин — человек, исповедующий христианство.

Журналы 

 «Христианин» — журнал, издававшийся с 1928 года в Вильно, в издательстве Братства святых Кирилла и Мефодия.
 «Христианин» — журнал, основное периодическое издание российских евангельских христиан с 1905 по 1928 годы.
 «Христианин» — журнал, издававшийся с 1906 по 1916 год в Сергиевом Посаде епископом Евдокимом (Мещерским).

Издательство 
 «Христианин» — нелегальное протестантское издательство, созданное в СССР в 1971 году.